Andrzejewski oder Andrzejewska (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Ciszewska-Andrzejewska (* 1974), polnische Fechterin 
 Bogumił Andrzejewski (1922–1994), polnischer Sprachwissenschaftler
 Bohdan Andrzejewski (* 1942), polnischer Fechter
 Jan Kajus Andrzejewski (1913–1944), polnischer Oberstleutnant
 Jerzy Andrzejewski (1909–1983), polnischer Schriftsteller
 Leonard Andrzejewski (1924–1997), polnischer Schauspieler
 Marek Andrzejewski (* 1947), polnischer Historiker
 Max Andrzejewski (* 1986), deutscher Jazzmusiker
 Paulina Ligocka-Andrzejewska (* 1984), polnisch-deutsche Snowboarderin
 Piotr Andrzejewski (* 1942), polnischer Politiker

 Ryszard Andrzejewski, eigentlicher Name von Peja (Rapper) (1976), polnischer Rapper
 Stanisław Andrzejewski (1919–2007), polnischer Soziologe
 Tadeusz Andrzejewski (1923–1961), polnischer Archäologe und Ägyptologe
 Wiesław Andrzejewski (1931–1993), polnischer Dichter und Journalist
 Włodzimierz Andrzejewski (* 1955), polnischer Fußballspieler und -trainer